Albania
 Monastero di Santa Maria - situato a Lukovë, frazione di Himara

Italia
 Monastero di Santa Maria di Betlem - situato a Sant'Eraclio, frazione di Foligno
 Monastero di Santa Maria delle Cacce - situato a Pavia
 Monastero di Santa Maria di Colonna - situato a Trani
 Monastero di Santa Maria della Consolazione - situato a Deliceto
 Monastero di Santa Maria della Consolazione - situato a Martano
 Monastero di Santa Maria della Consolazione - situato a Salerno
 Monastero di Santa Maria a Flumentepido, frazione di Carbonia
 Monastero di Santa Maria di Gala - situato a Gala, frazione di Barcellona Pozzo di Gotto
 Monastero di Santa Maria della Giustizia - situato a Taranto
 Monastero di Santa Maria del Latte - situato a Montevarchi
 Monastero di Santa Maria di Monteverde - situato a Vinchiaturo
 Monastero di Santa Maria - situato a Montefollonico, frazione di Torrita di Siena
 Monastero di Santa Maria della Neve - situato a Pratovecchio, frazione di Pratovecchio Stia
 Monastero di Santa Maria del Piave - situato a Lovadina, frazione di Spresiano
 Monastero di Santa Maria del Rio - situato a Noli
 Monastero di Santa Maria - situato a Rifreddo
 Monastero di Santa Maria a Rosano - situato a Rosano, frazione di Rignano sull'Arno
 Monastero di Santa Maria Teodote - situato a Pavia
 Monastero di Santa Maria in Valle - noto come Tempietto longobardo, è situato a Cividale del Friuli
 Monastero di Santa Maria della Vangadizza - situato a Badia Polesine

Spagna
 Monastero di Santa Maria di Poblet - situato a Vimbodí i Poblet, in Catalogna